Bluehole je jihokorejská videoherní společnost známá především díky titulům PlayerUnknown's Battlegrounds (2017), TERA (2011) a PUBG: NEW STATE (2021). Společnost Bluhole je z 11,5 % vlastněna nadnárodní společností Tencent a z 20,6 % Chang Byung-gyu (zakladatel společnosti). V roce 2018 Bluehole založila Krafton jako holdingovou a mateřskou společnost, všechna její studia byla reformována pod značkou Krafton Game Union.

Herní tituly 

Existuje více videoher publikovaných a vyvinutých jejími dceřinými společnostmi.

Jihokorejské firmy
Videoherní společnosti